Der Songkhla Football Club (Thai: ) ist ein thailändischer Fußballverein aus Songkhla, der in der Thai League 3 (Southern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Vereinserfolge 
 Thailand Provincial League: 2007 (2. Platz)

 Regional League Division 2: 2008 (2. Platz)

 Thai League 3 – South: 2020/21, 2022/23

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Tinsulanon Stadium in Songkhla aus. Das Stadion hat eine Kapazität von 20.000 Personen. Eigentümer  ist die Sport Authority of Thailand (SAT).

Spielstätten seit 2008

Spieler 
Stand: 27. Januar 2023

Saisonplatzierung

Besten Torschützen

Weblinks 
 
 
 
 Songkhla FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Songkhla FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Songkhla FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Thailändischer Fußballverein
 
Gegründet 1999